Alemães — povo proveniente da Alemanha
 Língua alemã
 Bundesliga ou Campeonato Alemão de Futebol
 Algo relacionado à Alemanha
 Complexo do Alemão — conjunto de favelas no Rio de Janeiro
 Alemão (filme) — produção brasileira com Caio Blat e Gabriel Braga Nunes

Personalidades apelidadas de "Alemão"
 Ricardo Rogério de Brito — ex-futebolista, defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 1986
 Sandro Hélio Muller — ex-futebolista brasileiro, jogou no Botafogo e no Volta Redonda
 Carlos Adriano de Jesus Soares — ex-futebolista brasileiro, jogou no Coritiba
 José Carlos Tofolo Júnior — futebolista brasileiro, defende o EC Vitória
 Olmir Stocker — guitarrista brasileiro

Desambiguações de gentílicos